P94 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 94, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament